Družstvo může být:

družstvo – právnická osoba zřízená za účelem podnikatelské činnosti podle Obchodního zákoníku
 výrobní družstvo
 obchodní družstvo
 odbytové družstvo
 stavební družstvo (např. při výstavbě garáží)
 bytové družstvo
 spotřební družstvo
 zemědělské družstvo – dříve též Jednotné zemědělské družstvo
 obchodní družstvo
 družstvo vlastníků
 spořitelní a úvěrní družstva (spořitelní družstvo, kampelička)
 sportovní družstvo – skupina lidí při kolektivních hrách nebo kolektivních sportovních soutěžích
 družstvo (vojenství) – nejmenší vojenská jednotka u pozemního vojska
 požární družstvo – hasičská respektive požární jednotka

Obchodní název družstva:

 Družstvo „Budoucnost" v Moravské Ostravě, založené v roce 1919

Externí odkazy